Northmoor (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Northmoor (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire